Caprinesi – abitanti di Caprino Bergamasco
Caprinesi – abitanti di Caprino Veronese